Auflieger bezeichnet:

 bestimmte Lkw-Anhänger, siehe Sattelauflieger
 vorübergehend außer Dienst gestellte Schiffe, siehe Auflieger (Schifffahrt)

Siehe auch: